Stora Småsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Småsjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (2,3 ha)
Stora Småsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,

Se även
Småsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn